Галу — власна назва.

Топоніми

Галу (Румунія)

Кантар-Галу — парафія.